Jorge Andrés Martínez – calciatore uruguaiano
 Jorge Daniel Martínez – calciatore argentino
 Jorge Martínez – motociclista e dirigente sportivo spagnolo
 Jorge Martínez – attore argentino
 Jorge Martínez – webmaster uruguaiano
 Jorge Martínez Fontena – pilota di rally cileno
 Jorge Martínez - pattinatore messicano